Hostus ist der Name von

 Hostus Hostilius, Held der römischen Mythologie
 Matthäus Host (Matthäus Hostus; 1509–1587), deutscher Gräzist und Hochschullehrer